Je reviendrai, chanson de la chanteuse Sheryfa Luna, extrait de son second album Vénus sorti en 2008 ;
 Je reviendrai ! (Coming Back), deuxième épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2013.